NOWA Nowokujbyszewsk (ros. НОВА Новокуйбышевск) – rosyjski męski klub siatkarski z Nowokujbyszewska, powstały w 1993 roku. Klub aktualnie występuje w rozgrywkach Wyższej Ligi "A".

Największym sukcesem w dziejach drużyny było zdobycie 7. miejsca w rozgrywkach o mistrzostwo Rosji w  sezonie 2004/2005. Nowokujbyszewsk zajął także dwukrotnie 4. miejsce w walce o Puchar Rosji w 1995 i 1999 roku.

Bilans sezon po sezonie 

Poziom rozgrywek:

Kadra

Sezon 2018/2019 
 1.  Władimir Siomszczikow
 2.  Arsienij Sarlybajew
 3.  Michaił Morow
 4.  Siarhiej Busieł
 5.  Władisław Żłoba
 7.  Iwan Podriebinkin
 8.  Dienis Biriukow
 9.  Aleksiej Kabieszow
 10.  Czesław Swienticki
 11.  Iwan Kozitsyn
 12.  Nikita Jeriemin
 13.  Fiodor Woronkow
 14.  Yordan Bisset Astengo
 17.  Anton Botin
 18.  Romanas Szkulawiczus
  Dienis Kalinin

Sezon 2017/2018 
 1.  Władimir Siomszczikow
 2.  Aleksandr Pietrow 
 3.  Aleksiej Lipesin
 4.  Siarhiej Busieł
 5.  Władisław Żłoba
 7.  Iwan Podriebinkin
 8.  Aleksandr Moczałow
 9.  Ilja Pietruszow
 10.  Czesław Swienticki
 11.  Dmitrij Makarienko
 13.  Fiodor Woronkow
 15.  Andriej Ananiew
 16.  Dienis Biriukow
 17.  Iwan Kozitsyn
 18.  Romanas Szkulawiczus
 19.  Azizbek Ismajilow
 20.  Todor Skrimow

Sezon 2016/2017 
 1.  Władimir Siomszczikow
 2.  Pawieł Awdoczenko
 3.  Aleksiej Lipesin
 4.  Siarhiej Busieł
 5.  Aleksiej Karpienko
 6.  Pawieł Zajcew
 8.  Walentin Strilczuk
 10.  Oleg Krikun
 11.  Dmitrij Makarienko
 12.  Nikita Aleksiejew
 13.  Fiodor Woronkow
 14.  Jewgienij Galatow
 15.  Artiom Dowgan
 16.  Aleksandr Boldyriew
 17.  Iwan Kozitsyn

Linki zewnętrzne 
 Oficjalny serwis klubu

Rosyjskie kluby siatkarskie
Kluby siatkarskie założone w 1993
Nowokujbyszewsk